Mashi l'khatri (arabe : ) est une série télévisée marocaine diffusée depuis 2011, durant la période du ramadan, sur la chaîne de télévision Al Aoula.

Distribution 

Shortcom
Série télévisée humoristique
Série télévisée créée en 2011
Série télévisée marocaine des années 2010
Série télévisée se déroulant au Maroc
Série télévisée en arabe